

Geografia 
 Awashimaura – villaggio nella Prefettura di Niigata
 Isola di Awashima – isola nella Prefettura di Niigata dove si trova il villaggio di Awashimaura
 Isola di Awashima – isola nella Prefettura di Kagawa
 Isola di Awashima – isola nella Prefettura di Shizuoka, sede dell'omonimo parco marino

Altro 
 Awashima – asteroide
 Awashima – nella mitologia giapponese è stata la prima figlia di Izanagi e di Izanami